gmina Babice – dawna gmina wiejska w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskim
 gmina Babice – dawna gmina wiejska w powiecie łódzkim, województwie łódzkim

Zobacz też 
 Babice (gmina)